„Страстите Христови“ е американски филм, продуциран и режисиран от Мел Гибсън.

Сюжет 
Филмът художествено пресъздава събитията предшестващи Христовото разпятие в Юдея през 30 година.

Актьорски състав

Източници 

Американски библейски филми
Филми от 2004 година
Филми на Мел Гибсън
Американски драми
Исус Христос в изкуството
Страстите Христови